Filar ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Filar (1942–2020), polnischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker 
 Marian Filar (Pianist) (1917–2012), polnisch-US-amerikanischer Pianist